Горбаче́вич () — фамилия белорусского происхождения.

Известные носители 
 Горбачевич, Игорь Дмитриевич (1912—1991) — советский изобретатель, инженер, директор опытного завода Института «НИИцемент», кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
 Горбачевич, Кирилл Сергеевич (род. 1925) — российский и советский писатель, филолог, краевед, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН.

См. также 
 
 Горбацевич

Примечания